Юзеф Любоми́рский:
 Любомирский, Юзеф (1673—1732) — староста цешковский (с 1720 года), воевода черниговский (1726—1732), сенатор, князь.
 Любомирский, Юзеф (1751—1817) — крупный польский магнат, генерал-лейтенант польской армии, масон, участник Тарговицкой конфедерации.
 Любомирский, Юзеф Кароль (1638—1702) — государственный деятель Речи Посполитой, маршалок великий коронный, староста сандомирский и заторский.